Велейская волость — административно-территориальная единица 3-го уровня и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Пушкиногорском районе Псковской области России.

Административный центр — село Велье.

География 
Территория волости граничит на северо-востоке и востоке с городским поселением Пушкиногорье Пушкиногорского района, на севере и северо-западе — с Островским районом, на западе — с Красногородским районом, на юге — с Опочецким районом, на юго-востоке — с Новоржевским районом Псковской области.

На территории волости расположено озеро Велье (4,5 км², глубиной до 2,7 метров).

Население 

Суммарная численность населения присоединённых к Велейской волости двух упразднённых Полянской и Новгородкинской волостей, по состоянию на 1 января 2015 года составляла 1642 человека.

Населённые пункты 
С апреля 2015 года в состав волости входит 207 населённых пунктов, в том числе 1 село — Велье — и 206 деревень:

История 

В 1927 году из Пушкинской и части Велейской волостей Опочецкого уезда Псковской губернии был образован Пушкинский район (с 1937 года — Пушкиногорский район) Ленинградской области. Территорию современной волости составили ряд сельсоветов, в том числе Велейский сельсовет. В 1935 году он вместе со всем районом был передан в состав новообразованной Калининской области, в 1944 году — в состав новосозданной Псковской области.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года Велейский, Васильевский, Гаранский, Демидковский, Зарецкий, Новгородский сельсоветы и Пушкиногорский поссовет упразднённого Пушкиногорского района были переданы в Новоржевский район, при этом Полянский сельсовет Пушкиногорского района был передан в Опочецкий район. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1966 года все эти сельсоветы были возвращены в восстановленный Пушкиногорский район.

Решением Псковского облисполкома от 29 мая 1978 года Гаранский сельсовет был переименован в Первомайский сельсовет.

Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Велейский сельсовет был превращён в Велейскую волость.

1 января 2006 года, согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ, было образовано также муниципальное образование Велейская волость со статусом сельского поселения в составе муниципального образования Пушкиногорский район со статусом муниципального района.

В состав Велейской волости с января 2006 до апреля 2015 года входило 86 населённых пунктов, в том числе село Велье и 85 деревень: Александрова Слобода, Апарино, Аполье, Бабины, Баландино, Бараново, Баслаки, Бахлица, Бильдюги, Бор-Куки, Букино, Буравенец, Быки, Валухи, Васили, Войтехи, Волхво, Ворсули, Гвозды, Горай-Куки, Горбово, Горохово, Горушка, Гришуны, Губищи, Дегтяри, Дорогино, Дрозды, Дятлы, Запрягаево, Зехново, Зимари, Исса, Кисляково, Клиново, Козлы, Коноплюшка, Костры, Красниково, Крючково, Купцево, Лазарево, Лескутино, Лехны, Литвинково, Лямоны, Матрункино, Мельница, Митьково, Мокрово, Мыза, Мякиши, Погорелово, Поддубка, Пошитни, Прибодово, Пустыньки, Ременниково, Репино, Рогово, Рождество, Романово, Росляки, Сальницы, Семёнова Губа, Сенькино, Синцы, Слезы, Смолины, Сорокино, Степаньково, Сучная, Татаркино, Терехово, Тешенки, Тишково, Трубино, Турушино, Устье, Федки, Шилово, Шихино, Шмаки, Шоверево, Юхново.

В апреле 2015 года в состав Велейской волости были включены две упразднённые Полянская и Новгородкинская волости.

Примечания 

Муниципальные образования Пушкиногорского района
Сельские поселения Псковской области